Madeline ist ein weiblicher Vorname, → siehe Madeline (Vorname)

Madeline heißen Orte in den Vereinigten Staaten:
 Madeline (Kalifornien)
 Madeline (West Virginia)

Madeline steht für:
 Madeline (Kinderbuch), Bilderbuchserie von Ludwig Bemelmans (1939)
 Tropischer Wirbelsturm Madeline, Name mehrerer tropischer Wirbelstürme
 Madeline (Kurzfilm), US-amerikanischer animierter Kurzfilm von 1952
 Madeline (Film), französisch/US-amerikanischer Film von 1998
 (2569) Madeline, Asteroid des mittleren Hauptgürtels